Замушки — название нескольких населённых пунктов:
 Замушки — деревня в Порховском районе Псковской области, Дубровенская волость.
 Замушки-1 — деревня в Порховском районе Псковской области, Дубровенская волость.
 Замушки-2 — деревня в Порховском районе Псковской области, Дубровенская волость.
 Замушки — деревня в Порховском районе Псковской области, Красноармейская волость.
 Замушки — деревня в Стругокрасненском районе Псковской области.